Bayramly – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Bayramly – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Bayramly – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian